Barlavento e sotavento, termos usados em Náutica, Aviação e Meteorologia
 Barlavento algarvio, zona do Algarve, em Portugal
 Ilhas de Barlavento, grupo de ilhas do arquipélago de Cabo Verde
 Ilhas de Barlavento (Caribe), nas Antilhas
 Ilhas de Barlavento (arquipélago da Sociedade), no Arquipélago da Sociedade.
 Jornal barlavento, jornal algarvio, sediado em Portimão

Ver também 
 Sotavento (desambiguação)

Desambiguação